Лампадарий:

 Лампадарий (от  — лампада, свеча) — раб, несущий факел при консуле, императоре и других должностных лиц как во время поздней Римской республики и при империи. Лампадарий в пост-византийский период — лидер второго (слева) хора певчих в восточной практике Православной Церкви.
 Лампадарий, Пётр — греческий композитор
 Лампадарий, Иоганнес — византийский церковный композитор